Niederrathen steht für:

 Niederrathen, Ortsteil von Rathen in Sachsen
 Niederrathen, dt. Name von Ratno Dolne, Dorf im poln. Powiat Kłodzki in Niederschlesien